

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Harrisburg – capoluogo della Contea di Poinsett, Arkansas
 Harrisburg – città della Contea di Cabarrus, Carolina del Nord
 Harrisburg – città della Contea di Lincoln, Dakota del Sud
 Harrisburg – capoluogo della Contea di Saline, Illinois
 Harrisburg – villaggio della Contea di Boone, Missouri
 Harrisburg – capoluogo della Contea di Banner, Nebraska
 Harrisburg – città della Contea di Lewis, New York
 Harrisburg – villaggio tra la Contea di Franklin e la Contea di Pickaway, Ohio
 Harrisburg – città della Contea di Linn, Oregon
 Harrisburg – capoluogo della Contea di Dauphin e capitale della Pennsylvania
 Harrisburg – comunità facente parte della città di Houston, Texas